Трилисский — фамилия; имеет женскую форму Трилисская.
 Трилисский, Алексей Лукич (1892—1937) — советский государственный деятель, народный комиссар сельского хозяйства Украинской ССР.
 Трилисский, Андрей Михайлович (род. 1963) — советский украинский галерист, куратор, арт-критик, публицист, правозащитник. См. также 
 Трилисски — деревня в Дружиловичском сельсовете Ивановского района Брестской области, Белоруссия.